Wulfstan kan syfta på:

Wulfstan (handelsman) (800-talet), en handelsman
Wulfstan I (–956), ärkebiskop av York
Wulfstan II (–1023), ärkebiskop av York